Airi (naam), een meisjesnaam
 Airi (Pajala), een Zweedse rivier in de gemeente Pajala
 Airi (Vittangi), een Zweedse rivier in de gemeente Vittangi
 Airi (zangeres), een Japans zangeres
 Airi L, een Brits vocaliste